Davanagere (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Davanagere (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Davanagere